

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Evening Shade – città della Contea di Sharp, Arkansas
Evening Shade – census-designated place della Contea di Sequoyah, Oklahoma

Televisione 
Evening Shade – serie televisiva statunitense